Chasselay puede referirse a: 

 Chasselay, comuna francesa situada en Isère.
 Chasselay, comuna francesa situada en  Ródano.